Скания може да бъде:

 Scania – латинското име на Сконе, историческа провинция в съвременна Швеция
 Terra Scania – рядко използвано наименование за Сконеланд (провинции на Сконе), датските владения в южните части на Скандинавския полуостров
 Скания АБ – водещ шведски производител на камиони и автобуси, базиран в Сьодертеле